

Miejscowości w Polsce  
 Dąbrowa Duża – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Dąbrowa Duża – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Zobacz też 
 Dąbrowa Mała